Fiß ist der Familienname folgender Personen:

 Enrique Fiß (* 1993), deutscher Schauspieler
 Daniel Fiß (* 1992) deutscher Aktivist der Neuen Rechten

Siehe auch
 Fiss